Dikaiogenes ist der Name folgender Athener:

 Dikaiogenes (Stratege), Stratege um 459 v. Chr., gefallen bei Eleusis
 Dikaiogenes (Offizier), sein Enkel, Trierarch der attischen Flotte, 411 v. Chr. gefallen bei Knidos, Adoptivvater eines gleichnamigen Strategen und Großvater eines weiteren Strategen (325–323 v. Chr.) gleichen Namens 
 Dikaiogenes (Dichter), Tragödien- (Die Kyprier, Medea) und Dithyrambendichter um 400 v. Chr., u. a. von Aristoteles in der Poetik, Kap. 16, sowie von Philodem erwähnt
 Dikaiogenes (Maler), Maler, von Plinius erwähnt